Мама́ева — женская форма фамилии  и топоним.

 Фамилия 
 Мамаева, Анастасия Георгиевна (1916—1994) — марийский советский партийный и государственный деятель.
 Мамаева, Ирина Леонидовна (род. 1978) — русская писательница, журналистка.
 Мамаева, Марина Владимировна (род. 1968) — российская футболистка.
 Мамаева, Нина Васильевна (1923—2001) — актриса.
 Мамаева, Шумисат Жалаудиновна (Хажмухамбетова; род. 1968) — советская самбистка и дзюдоистка. Топоним 
 Мамаева — деревня в Сосновском районе, Челябинская область, Россия.